Buscalioni kan som auktorsförkortning betyda:

 Angela D. Buscalioni
 Luigi Buscalioni

Robotskapade auktorsförkortningar